Moviment per a una Hongria Millor (hongarès Jobbik Magyarországért Mozgalom) és un partit polític d'Hongria d'inclinació extrema dreta fundat el 2003 com a continuació del moviment Comunitat Jove (Jobboldali Ifjúsági Közösség), dirigit per Gábor Vona. Sovint ha estat acusat d'antisemitisme i reclama l'autodeterminació de les minories hongareses dels països fronterers.

A les eleccions legislatives hongareses de 2006 es presentà en coalició amb el Partit Hongarès de Justícia i Vida per tal d'aplegar als radicals de dreta (MIÉP-Jobbik Aliança de Partits Tercera Via), on va obtenir 119,007 vots (2,2% dels vots) i cap escó. Poc després trencà la coalició. Nogensmenys a les eleccions europees de 2009 va obtenir 427,773 (14,77% vots) 3 eurodiputats.

A les eleccions legislatives hongareses de 2010 aconseguí un 16,7% dels vots i 47 representants.

Actualment, el partit es descriu a si mateix com un partit de persones modernes i vigilants. El recent politòleg Balázs Böcskei , analitzat pel sondatge d'opinió recent (28/02/2020) de l'IDEA a Euronews , va analitzar que l'antic partit nacionalista Jobbik ha finalitzat la seva transformació en un partit del poble centrista i s'ha canviat la seva base de vot, i ara és una circumscripció pro-UE predominantment moderada.

Eurodiputats 
 Márton Gyöngyösi

Referències

Vegeu també 
 Identitarisme

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Web oficial 

Partits polítics de dretes
Partits polítics d'Hongria
Organitzacions antisionistes